Непристойное поведение (фильм, 1993) — американский детектив 1993 года
 Непристойное поведение (фильм, 1998) — фантастический фильм ужасов 1998 года.